Une Assemblée dominicale en l'absence de prêtre (ADAP) est une réunion, généralement dominicale, d'une communauté catholique désireuse de célébrer l'Eucharistie mais ne disposant pas d'un prêtre pour cette rencontre. Bien qu'elle ait souvent lieu dans une église et qu'elle suive le déroulement d'une messe, cette réunion ne peut pas être qualifiée de messe du fait de l'absence de prêtre et de consécration. Au Québec, cette célébration est appelée  ADACE, Assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/adap/

Liturgie catholique